Никола́й Ива́нович Ашма́рин (, Ядрин, Казанская губерния, Российская губерния — 26 августа 1933, Казань, СССР) — российский и советский языковед, тюрколог, специалист по чувашской культуре и языку. Известен как составитель монументального «Словаря чувашского языка», включающего 40 тысяч слов.

Биография

Происхождение 
Родился в городе Ядрин 4 октября 1870 года в семье небогатого купца 2-й гильдии Ивана Филипповича Ашмарина, сына бывшего крепостного крестьянина Владимирской губернии, и Александры Васильевой, дочери государственного крестьянина из слободы Казачьей Курмышского уезда Симбирской губернии.

По словам Виктора Николаевича, сына Н. И. Ашмарина, дед отца — Фёдор — был крепостным крестьянином. Но, как рассказывал отец, был сноровист, и барин, очень богатый, послал его заниматься «красным товаром». По соседству было имение почти разорившегося помещика. К нему прадед Фёдор и обратился с просьбой покупки его семьи, но с условием, что барин даст ему вольную. Для бедного барина это была находка. Купчая состоялась, а также и вольная. После этого прадед Фёдор оставил Ярославскую губернию и перекочевал в Казанскую, в уездный город Ядрин.

Вскоре после рождения Николая Ашмарина его родители переехали на постоянное жительство в дом его бабушки по матери в городе Курмыш. Впоследствии именно этот город и называл Н. И. Ашмарин своей родиной. Бабушка по матери была, по-видимому, чувашкой, и её доброе влияние, вероятно, предопределило будущий жизненный выбор Николая Ашмарина. Приводится вот такое высказывание учёного:

первые чувашские слова и фразы я узнал от моей бабушки (по матери), которая относилась очень сочувственно к чувашам. Некоторыми чертами своей личности она оставила на моем нравственном облике неизгладимые следы

Насчёт наличия у учёного чувашских корней не сомневались также академик В. А. Гордлевский и член-корреспондент Академии педагогических наук СССР профессор М. Я. Сироткин.

О возможных чувашских корнях Н.И.Ашмарина заставляют задуматься и высказывания  лидера башкирского национального движения, ученого-историка Заки Валиди (1890-1970):

Предки  Н.И.Ашмарина, судя по всему, были не совсем удачливыми торговцами.
Наш дед Иван Фёдорович, — пишет Виктор Николаевич, — в Ядрине открыл небольшую торговлю, но проторговался. Все было продано с молотка, а также выдворен из своего дома (это было уже в Курмыше, куда переехали из Ядрина).

Окончив городское училище, Николай Ашмарин поступил в Нижегородскую классическую гимназию. По окончании в 1891 г. гимназии он поступил в Московский Лазаревский институт восточных языков, который окончил в 1894 году с дипломом 1-й степени. Во время учёбы Николая Ашмарина в институте умирает его отец.

Сын Н. И. Ашмарина Виктор Николаевич писал о годах учёбы Н. И. Ашмарина в институте:
После смерти деда осталось десять детей: семь сыновей и три дочери. Наш отец был старшим, и он помогал братьям и сестрам, а ещё и мачехе. Только гигантское трудолюбие позволило отцу выходить из сложных житейских коллизий и создавать полезное и нужное для чувашского, татарского и других народов в области языковой культуры.

Этнографией чувашей и других «инородцев» увлекался и его брат Василий — студент Московского университета.

Профессиональная деятельность 
В г. Казань преподавал татарский язык в Крещено-татарской школе (1895—1899 гг.), географию — в Инородческой учительской семинарии (до 1919 г.), с 1917 г. работал в Северо-восточном археологическом и этнографическом институте в должности профессора чувашского и татарского языков. Сотрудничал с Переводческой комиссией при Учебном округе, служил цензором мусульманских и чувашских изданий (1901—1917 гг.). В 1920—1923 гг. в Чувашском институте народного образования (г. Симбирск) вёл теоретический курс чувашского языка.

В 1923—1926 гг. заведовал кафедрой тюркологии на восточном факультете Азербайджанского государственного университета. Доктор тюркологии с 1925 г. В 1926—1931 гг. работал профессором чувашского отделения Восточного педагогического института (г. Казань), вёл курсы чувашского языка, сравнительной грамматики тюркского языка, разрабатывал теорию мимологии («О морфологических категориях подражаний в чувашском языке», Казань, 1928), готовил к публикации «Словарь чувашского языка».

Решив составить чувашский словарь, в 1901 году Николай Иванович разослал по всем местностям, где проживали чуваши, программу по сбору материала. На его обращение помочь в сборе языкового материала откликнулись десятки учителей национальных школ и другие грамотные чуваши. 

Главным трудом Ашмарина является 17-томный «Словарь чувашского языка», который учёный подготавливал в течение более 30 лет. Первые два тома увидели свет в 1910 и 1912 годах. Последний, 17-й том был напечатан в 1950 году в Чебоксарах. Собирал, обрабатывал и публиковал произведения чувашского фольклора.

Талантливого ученого-тюрколога знали во многих странах. Без защиты диссертации ему присвоили учёную степень доктора тюркологии, в 1929 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР.

В годы деятельности Д. С. Эльменя Н. И. Ашмарин был включён в состав Комиссии по реализации чувашского языка, созданной при Центральном исполнительном комитете Чувашской АССР.

Умер Н. И. Ашмарин 26 августа 1933 года.

Критика и оценки 
Работы Н. И. Ашмарина, обозванного представителем «миссионерской националистической идеологии в области чувашского научного языковедения», подверглись шельмованию со стороны партийного руководителя республики С. П. Петрова. Выступая на научной конференции по совершенствованию терминологии и орфографии чувашского языка (15—17 июля 1935 г.), уже после смерти учёного, С. П. Петров заявил: в словаре Ашмарина «не только порнографии много, но там есть прямая контрреволюция».

Семья 
Н. И. Ашмарин являлся отцом большого семейства, к 1921 году имел 9 детей. 
По рассказам сына Н. И. Ашмарина Виктора Николаевича, в обстановке дореволюционной России отцу не разрешали брак с матерью, Ксенией Логиновной Гришиной, являвшейся неграмотной  «крестьянской девкой»; родители, вплоть до 1917 года, жили отдельно, можно сказать, гражданским браком. Но  все дети носили фамилию «Ашмарин». Ксения Логиновна осталась пятилетней сиротой и воспитывалась в людях, а с десяти лет была отдана в ученицы на небольшую фабрику в Казани.

Одна из дочерей Н. И. Ашмарина — Надежда Николаевна — в пятидесятых годах XX века работала машинисткой в Министерстве просвещения Чувашской АССР. Известны ещё две дочери: Вера, 1919 г. рождения, ушедшая из жизни в апреле 1954 г., и Людмила, 1927 г. рождения, с детских лет страдавшая эпилепсией.

Труды

Основные научные работы 
 Материалы для исследования чувашского языка. (1897—1898);
 Опыт исследования чувашского синтаксиса. Часть I. — Симбирск: Типогр. Полиграфсекции С. Н.Х, 1923. — 273 с.;
 Опыт исследования чувашского синтаксиса. Часть II. (1923);
 О морфологических категориях подражаний в чувашском языке. (1928);
 Ашмарин Н. И. Болгары и чуваши. — Казань, 1902.
 Словарь чувашского языка. В 17-ти тт. (1928—1958).
 Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи. — Баку, 1926.

 Публикации чувашского фольклора 
 Очерк народной поэзии у чуваш: [из журн. "Этнограф. обозрение, 1982, № 2, С. 42—64]. — Москва, 1892. — 24 с.
 Сборник чувашских песен, записанных в губерниях Казанской, Симбирской и Уфимской. — Казань: Типо-литография Император. ун-та, 1900. — 91 с.
 Сборник чувашских пословиц. (1925).

 Посмертные публикации 
 Ашмарин Н. И. Незаконченные рукописи // Сăмах — Слово: 1993. — Чебоксары, 1994. — С. 85—97.
 Ашмарин Н. И. Чувашская народная словесность. — Чебоксары, 2003.

 Примечания 

 Литература 
На русском языке
 Алексин В. Совершивший научный подвиг. // Советская Чувашия. — 2000. — 24 окт.
 Алексин В. Учёный шагает по «своей» улице. // Советская Чувашия. — 2000. — 7 дек.
 Андреев И. А. Н. И. Ашмарин и современное чувашское языкознание. // Вестн. Чуваш. ун-та. — 1996. — № 2. — С. 26—32.
 Егоров В. Г., Н. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка. К 75-летию со дня рождения. — Чебоксары: Чувашгосиздат, 1948. — 43 с.
 Иванская Т. Юные творят с оглядкой на Ашмарина. // Советская Чувашия. — 2000. — 25 нояб.
 Малов С. Е., Памяти Н. И. Ашмарина. // Записки чувашского Научно-исследовательского института языка, литературы и истории. — 1941. — Вып. 1.
 Марфин Ю. Создатель уникального словаря. // Чебоксарские новости. — 2000. — 15 нояб.
 Сорокин В. Перед Ашмариным в долгу. // Советская Чувашия. — 2000. — 22 нояб.
 Федотов М. Р. Познавший душу языка. // Советская Чувашия. — 1990. — 4 окт.
 Федотов М. Р. В юношеском труде сказался весь Ашмарин. // Советская Чувашия. — 1998. — 20 мая.
 Федотов М. Р. Великий тюрколог. // Советская Чувашия. — 1995. — 7 окт.
 Федотов М. Р. Краткий очерк о жизни и деятельности Н. И. Ашмарина. // Лик Чувашии. — 1995. — № 1. — С. 147—164.
 Федотов М. Р. Н. И. Ашмарин: Краткий очерк жизни и деятельности. — Чебоксары: Б.и., 1995. — 51 с.
 Федотов М. Р. Тернистый путь Ашмарина к многотомному словарю чувашского языка. // Советская Чувашия. — 1995. — 24, 25, 26 мая.
 Хузангай А. П. Столп и утверждение чувашской филологии // Советская Чувашия. — 2000. — 14 апр.
 Хузангай А. П. Ашмарин как поэт… // Республика. — 2000. — 7 окт.
 Хузангай А. П. Столп и утверждение чувашской филологии // Ашмарин Н. И. Болгары и чуваши. — Чебоксары: ЧГИГН, 2000. — С. 5—8.
 Хузангай А. П. Ашмарин/Айги: диалог через столетия // Новый Лик. — 2001. — Вып. 1.Хузангай А. П. Плод честного усердья
 Чернов М. Ф. «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина — выдающийся памятник чувашской письменности. // Изв. Инженерно—технолог. акад. Чуваш. Респ. — 1996. — № 1 (2). — С. 245—249.
На чувашском языке
 Адюкова И. Чăваш ăслăлăхĕн ашшĕ. // Eлчĕк ен. — 2000. — 30 авăн.
 Алексеев А. «Хам вырăс пулин те, чăваш халăхĕн шăпи манăн чĕреме тăван вырăс халăхĕн шăпи пек çывăх». // Тантăш. — 1995. — 20 юпа. — С. 9.
 Алексеев А. Чăваш филологийĕн классикĕ. // Сувар. — 1995. — 3 чÿк.
 Андреев И. А. Аслă тĕпчевçĕ. // Тăван Атăл. — 1970. — № 9. — С. 67—70.
 Андреев И. А. Чăваш ăслăлăхĕн аслашшĕ. // Хыпар. — 1995. — 4 юпа.
 Васильева E. Н. И. Ашмарин тата халăха вĕрентес ĕç / E. Васильева, А. Горшков // Хыпар. — 1996. — 26 пуш.
 Виноградов Ю. Чĕлхе хăватне ĕненсе. // Ялав. — 1980. — № 10. — С. 32.
 Димитриев В. Д. Н. И. Ашмарин пăлхарсемпе чăвашсен чĕлхе тата этнос пĕрлĕхĕ çинчен вĕрентни. // Хыпар. — 1996. — 24 авăн.
 Илле Элли Ашмарин профессор хăш халăх çынни? // Хыпар. — 2000. — 2 çурла.
 Ильин Г. Н. И. Ашмарин — чăваш чĕлхин наукине пуçараканĕ. // Ял ĕçченĕ (Тăвай р-нĕ). — 2000. — 27 юпа.
 Ларионов Н. Ашмарин — чăваш халăхĕ пулса кайни çинчен. // Канаш (Ульяновск обл.).— 2003.— 4 авăн (№ 36).— С. 5.
 Ларионов Н. Ашмарин — чăваш чĕлхе пĕлĕвне хываканни. // Канаш (Ульяновск обл.).— 2004.— 1 ака (№ 14). — С. 4.
 Николай Ашмарин: Чаплă чăваш тĕпчевçи Николай Иванович Ашмарин çуралнăранпа 125 çул çитнĕ ятпа / М. И. Скворцов пухса хатĕрленĕ // Хыпар. — 1995. — 27 юпа. — («Хыпар» кĕнеки, № 17).
 Николай Иванович Ашмарин: Хыпарçăсем // Хыпар. — 1996. — 8 нарăс.
 Сергеев В. Унăн ячĕ ĕмĕр хисепре. // Тăван Атăл. — 1980. — № 10. — С. 76—78.
 Скворцов М. И. Чăваш чĕлхин пуянлăхĕ Н. И. Ашмарин словарĕнче. // Халăх шкулĕ — Народная школа. — 1995. — № 5. — С. 66-70.
 Скворцова Р. «Ашмарин çĕкленĕ ялав вĕлкĕшсех тăрĕ…» // Хыпар. — 1995. — 28 юпа.
 Смолин А. Чăваш-и вăл е чăваш мар-и…: Сăвă. // Тăван Атăл. — 1988. — № 11. — С. 54.
 Федотов М. Р. Паллă тĕпчевçĕ çыравĕ. // Ялав. — 1982. — № 8. — С. 30.
 Хусанкай А. П.'' Чăвашлăхĕпе тĕнчере палăрнă. // Хыпар. — 2000. — 19 юпа.

Ссылки 
 
 Ашмарин Николай Иванович — статья из Чувашской энциклопедии
 Исследователи чувашского языка: Ашмарин Николай Иванович — статья на сайте «Культурное наследие Чувашии»
 Труды Н.И. Ашмарина на сайте Тверской епархии

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Востоковеды России
Тюркологи СССР
Персоналии:Чувашия
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Нижегородской гимназии
Родившиеся в Ядрине
Выпускники Лазаревского института